

Помі — комуна у повіті Сату-Маре
 Помі — село у повіті Сату-Маре

Помі — муніципалітет у департаменті Од, Франція

Помі — громада в кантоні Во